St. Louis Blues, un equip professional d'hoquei sobre gel de Saint Louis, Estats Units
 «Saint Louis Blues» (cançó), una cançó de blues del 1914 composta per W. C. Handy 
 St. Louis Blues (pel·lícula de 1929), un curtmetratge dirigit per Dudley Murphy
 St. Louis Blues (pel·lícula de 1939), una pel·lícula dirigida per Raoul Walsh
 St. Louis Blues (pel·lícula de 1958), una pel·lícula dirigida per Allen Reisner
 St. Louis Blues (àlbum de Nat King Cole), un àlbum de Nat King Cole publicat el 1958
 St. Louis blues (música), un estil de la música blues